Wałentyna Jewheniwna Szewczenko (ukr. Валентина Євгенівна Шевченко, ur. 2 października 1975 r. w Czernichowie) – ukraińska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata.

Życie prywatne 
Wałentyna Szewczenko urodziła się w Czernihowie, ale obecnie mieszka w Kijowie. Jest mężatką i wychowuje jedno dziecko. Zna trzy języki: ukraiński, rosyjski i niemiecki. Z zawodu jest policjantką.

Kariera 
Zdecydowanie lepiej biega na długich dystansach niż w sprintach. Jej olimpijskim debiutem były igrzyska w Nagano w 1998 roku. W swoim najlepszym starcie, w biegu na 15 km techniką klasyczną zajęła 11. miejsce. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City osiągnęła swój najlepszy wynik olimpijski zajmując piąte miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku na tym samym dystansie zajęła siódme miejsce, a wraz z koleżankami z reprezentacji zajęła ósme miejsce w sztafecie. Startowała także na igrzyskach w Vancouver, gdzie jej najlepszym wynikiem było 9. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną.

W 1995 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Thunder Bay, gdzie jej najlepszym wynikiem było 54. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Trondheim w swoim najlepszym starcie, w biegu na 30 km techniką klasyczną zajęła 15. miejsce. Na mistrzostwach w Ramsau i mistrzostwach w Val di Fiemme jej najlepszym wynikiem było szóste miejsce odpowiednio w biegu na 5 km oraz w biegu na 10 km stylem klasycznym. Podczas mistrzostw świta w Oberstdorfie plasowała się w drugiej dziesiątce. Swój największy sukces osiągnęła na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zdobyła brązowy medal w biegu na 30 km stylem dowolnym. Na tych samych mistrzostwach zajęła piąte miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym oraz w biegu łączonym na 15 km. W 2011 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie jej najlepszym wynikiem było 12. miejsce w sztafecie. W swoim najlepszym indywidualnym starcie, w biegu na 30 km stylem dowolnym zajęła 14. miejsce.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2003/2004, kiedy to zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych wywalczyła małą kryształową kulę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 66.
 sezon 1996/1997: 41.
 sezon 1997/1998: 27.
 sezon 1998/1999: 18.
 sezon 1999/2000: 17.
 sezon 2001/2002: 19.
 sezon 2002/2003: 13.
 sezon 2003/2004: 3.
 sezon 2004/2005: 19.
 sezon 2005/2006: 14.
 sezon 2006/2007: 7.
 sezon 2007/2008: 6.
 sezon 2008/2009: 15.
 sezon 2009/2010: 24.
 sezon 2010/2011: 19.
 sezon 2011/2012: 30.
 sezon 2012/2013: 28.
 sezon 2013/2014: 45.
 sezon 2014/2015: niesklasyfikowana
 sezon 2015/2016: niesklasyfikowana
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowana

Miejsca na podium

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 7.
 sezon 2010/2011: 11.
 sezon 2011/2012: 5.
 sezon 2012/2013: 8.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Czernihowie